Das ITU-Präfix (ugs. auch Landeskenner) ist ein von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) vergebener international gültiger Bestandteil des Rufzeichens einer Sendeanlage bzw. einer Funkstelle in der Funktechnik. Hierunter fallen auch Amateurfunkrufzeichen.

Allgemeines 

Das Präfix ist länderspezifisch und dient somit der Lokalisierung des Rufzeichens. Es kann aus einzelnen Buchstaben oder Ziffern oder deren Kombination bestehen; verwendet wird das lateinische Alphabet sowie arabische Ziffern. Hiervon abgeleitet werden auch die Luftfahrzeugkennzeichen in der internationalen Luftfahrt.

Geregelt ist das Präfix in der Vollzugsordnung für den Funkdienst (Radio Regulations; 1927: Artikel 14; 1947: Artikel 19; 1981/82: Artikel 25 mit Appendix 42; seit 1995: Artikel 19 mit Appendix 42).

Listen

Präfix nach Land

Präfix nach Alphabet

Internationalen Organisationen vergebenes Präfix

Siehe auch 
 Non-ITU-Präfix, zu Präfixen, die nicht von der ITU vergeben worden sind.
 Geschichte der Amateurfunkrufzeichen in Deutschland

Weblinks 
 Table of International Call Sign Series (Appendix 42 to the RR) der ITU

Einzelnachweise 

Internationale Fernmeldeunion
Funkverkehr
Amateurfunkbetriebstechnik
Amateurfunkrecht
Liste (Ländercode)